Michaił Jegorow  (ur. 1900) – radziecki żołnierz, kolaborant
 Michaił Jegorow (1905–1945) – radziecki żołnierz
 Michaił Jegorow (1907–2000) – radziecki polityk i żołnierz
 Michaił Jegorow (1923–1975) – radziecki żołnierz, który zawiesił Sztandar Zwycięstwa na dachu Reichstagu